Drall (technisches Fachwort aus dem niederdeutschen drillen für „drehen“ bzw. „herumdrehen“ gebildet) steht für:
 die physikalische Größe Drehimpuls
 Drall (Waffe), Windung der Züge von Schusswaffen und dadurch bewirkte Eigenrotation von Geschossen
 Drall (Welle), Oberflächeneigenschaft einer rotierenden Welle ähnlich der Rauheit, die für die Dichtheit des Wellendichtrings entscheidend ist.
 Effet, Rotation einer Kugel oder eines Balls in Sportarten wie Tennis, Fußball, Golf oder Billard
 Verdrillung beim schraubenförmigen Umeinanderwickeln (zwirnen) von Fasern oder Drähten zu einem Garn oder Seil: man spricht je nach Drehrichtung von S-Drall oder Z-Drall

Siehe auch:
 Drallstabilisation in der Raumfahrt beispielsweise durch ein Trägheitsrad oder Reaktionsrad
 Die Leitschaufeln einer Turbine ragen vom Gehäuse in das strömende Medium hinein und versetzen es in einen Drall
 Driller (Vorrichtung) zum Bündeln und Befestigen von Kabeln.